Ивайло може да се отнася за:
 Ивайло – български цар
 Ивайло – българско мъжко име
 Ивайло - село в Община Пазарджик, област Пазарджик
 „Ивайло“ - българска опера от композитора Марин Големинов от 1959 г.
 „Ивайло“ - български филм на режисьора Никола Вълчев от 1964 г.
 „Ивайло“ - стадион във Велико Търново